Bis unter die Haut steht für:

literarische Titel:
 Bis unter die Haut (Irma Krauß) (1992)
 Bis unter die Haut (Julia Hoban) (2011)
 Bis unter die Haut. Mexikanische Notizen von Rudolf Peyer (1976)

Filmtitel:
 Polizeiruf 110: Bis unter die Haut, deutscher Fernsehfilm von Marc Hertel (2001)